Меришору има више значења:

 Меришору (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Меришору (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији